Fays (Achêne); een gehucht in Achêne, een deelgemeente van de Belgische stad Ciney
Fays (Longchamps); een gehucht in Longchamps, een deelgemeente van de Belgische gemeente Bertogne
Fays (Manhay); een gehucht in de gemeente Manhay in de Belgische provincie Luxemburg
Fays (Luik); een gehucht in de gemeente Theux in de Belgische provincie Luik
Fays (Haute-Marne); een gemeente in het Franse departement Haute-Marne
Fays (Vosges); een gemeente in het Franse departement Vosges

Zie ook
In samenstellingen:
Petit-Fays en Gros-Fays; beide deelgemeente van de Belgische gemeente Bièvre
Haut-Fays; een deelgemeente van de Belgische gemeente Daverdisse
Fays-la-Chapelle; een gemeente in het Franse departement Aube